Кубок Митропы 1935 — 9-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии и Чехословакии.

Победу в соревновании одержал чехословацкий клуб «Спарта», который в финале обыграл венгерский «Ференцварош» с общим счётом 4:2.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1935 на сайте IFFHS (часть 1)
 Кубок Митропы 1935 на сайте IFFHS (часть 2)
 Кубок Митропы 1935 на сайте RSSSF

1935
Футбол в Европе в 1935 году